Finlandia-hiihto ist der größte Skimarathon in Finnland. Der Lauf gehört der Serie der Worldloppet-Läufe an. Das Rennen wird jährlich Ende Februar veranstaltet. Start- und Zielort ist Lahti. An dem Wettkampfwochenende werden am Samstag die Läufe über 50 km und 32 km in klassischer Technik durchgeführt. Am Sonntag finden die Läufe in freier Technik über 50 km und 20 km statt.

Das Rennen wird seit 1974 ausgetragen. Die Strecke hatte ursprünglich eine Länge von 75 km und führte damals von Hämeenlinna nach Lahti. Bereits am ersten Lauf nahmen mehr als tausend Skiläufer teil. Die Streckenlänge und Streckenführung wurde in der Folgezeit mehrfach geändert.

Siegerliste der Hauptläufe

Weblinks 
 Offizielle Website des Finlandia-hiihto
 Offizielle Website der Worldloppet Ski Federation

Volkslanglauf
Erstveranstaltung 1974
Sportveranstaltung in Lahti